Ла Есперанза, Гранха има више значења:

 Ла Есперанза, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза, Гранха (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Есперанза, Гранха (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику